Карисито има више значења:

 Карисито (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Карисито (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Карисито (Онавас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику